Soós Ferenc (1670–1720) erdélyi református püspök
 Soós Ferenc (1919–1981) asztaliteniszező
 Soós Ferenc (1946–2012) labdarúgó-játékvezető
 Soós Ferenc (1935–2021) egyetemi adjunktus, természetjáró